Fahnenberg ist der Familienname folgender Personen

 Franz Ferdinand Mayer von Fahnenberg (1679–1741), Doktor beider Rechte und Stadtschreiber zu Freiburg i. Br. 
 Egid Joseph Karl von Fahnenberg (1749–1827), vorderösterreichischer Regierungsrat und Herr auf Burkheim am Kaiserstuhl
 Karl Heinrich von Fahnenberg (1779–1840), badischer Nationalökonom,  

Siehe auch:
 Fahnberg
 Fahnenhügel